Panský mlýn může mít více významů:

mlýn
 Horní panský mlýn – Úvaly, okres Praha-východ
 Panský mlýn (Borovka) – okres Benešov
 Panský mlýn (Hodkov) – okres Kutná Hora
 Panský mlýn (Hostivice) – okres Praha-západ
 Panský Mlýn (Jívová) – okres Olomouc
 Panský mlýn (Litomyšl) – okres Svitavy
 Panský mlýn (Přerov nad Labem) – okres Nymburk
 Panský mlýn (Rančířov) – okres Jihlava
 Panský mlýn (Roudnice nad Labem) – okres Litoměřice
 Panský mlýn (Starosedlský Hrádek) – okres Příbram
 Panský mlýn (Velká nad Veličkou) – okres Hodonín

podobné
 Panské Mlýny